83-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка прошла с 15 по 23 июня 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал колумбийский велогонщик Эган Берналь из .

Участники 
Приглашение на гонку автоматически получили все 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы предоставили уайлд-кард для 2 профессиональных континентальных команд и сборной Швейцарии. Всего на старт соревнования вышли 147 гонщиков. До финиша доехали 115 спортсменов.

Список участников

Маршрут 
Маршрут гонки включал 9 этапов общей протяжённостью 1172,7 километра. Первый и восьмой этапы прошли в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Швейцарии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2019 году
Июнь 2019 года